Herança - referente a herança do ponto de vista jurídico
 Herança genética - referente ao conceito biológico de herança de genes e doenças
 Herança (informática) - referente a conceito de informática de orientação a objeto
 Herança (álbum de Jozyanne) - referente a um disco de Jozyanne
 Herança (álbum de Roupa Nova) - referente a um disco da banda Roupa Nova
 Herança (livro)- referente a um livro de ficção de Christopher Paolini
 A Herança - filme brasileiro

Desambiguação